Grądzkie peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Grądzkie, village de la voïvodie de Mazovie
 Grądzkie, village de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Grądzkie, village du powiat de Giżycko, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie,